Uroš Nikolić peut désigner :
 Uroš Nikolić, joueur de football serbe ;
 Uroš Nikolić, joueur de basket-ball ;
 Uroš Nikolić, nageur serbe.